Гран-при США 2003 года — пятнадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2003 года. Прошёл на автоспидвее Индианаполиса в США. Соревнования состоялись 28 сентября 2003 года.


Гонка 

|}

 Ярно Трулли показал лучшее время во всех трёх тренировочных сессиях Гран-при.
 Джастин Уилсон заработал своё первое и единственное очко в карьере в Формуле-1.
 Для Хайнца-Харальда Френтцена этот подиум был первым с Гран-при США 2000 года, когдa он выступал за команду Джордан, и последним в карьере.
 Ягуар, БАР и Заубер лидировали на этом Гран-При, оставив Минарди единственной командой, не лидировавшей в гонках того сезона.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при США